Vlasta Knezović (Varaždin, 28. februar 1948) je jugoslovenska i hrvatska pozorišna, televizijska i filmska glumica.

Filmografija 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1970.-te
|-
| 1972. || Prosjaci i sinovi || Zlatka Vrtirepka
|-
| 1972. || Harmonika|| 
|-
| 1973. || Živjeti od ljubavi || Minja
|-
| 1974. || Polenov prah || 
|-
| 1974. || Čovik i po || Šljivica
|-
| 1974. || Jauci sa Zmijanja || Mrguda
|-
| 1974. || U registraturi || 
|-
| 1976. || Doktor Mladen || Danica
|-
| 1976. || Lj - Ubiti || 
|-
| 1976. || Kapetan Mikula Mali || 
|-
| 1976. || Mali buntovnik || 
|-
| 1976. || Tri jablana || 
|-
| 1977. || Posjeta || 
|-
| 1978. || Debeli ’lad || 
|-
| 1978. || Punom parom || 
|-
| 1979. || Tale| (TV serija)|| Esma-hanuma
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980.-te
|-
| 1980. || Rad na određeno vreme || Milutinova žena Kosa
|-
| 1980. || Velo misto || Marjeta
|-
| 1982. || Moj tata na određeno vreme || Milutinova žena Kosa
|-
| 1984. || Zadarski memento || 
|-
| 1985. || Hrvatski narodni preporod (TV serija) ||Glumica
|-
| 1986. || Razvod na određeno vreme || Milutinova žena Kosa
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1990.-te
|-
| 1990. || Tražim srodnu dušu || Gospođa Katarina
|-
| 1995. || Posebna vožnja || 
|-
| 1996. || Sokica || 
|-
| 1997. || Novogodišnja pljačka || Vilma Novak
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2000.-te
|-
| 2001. || Blagajnica hoće ići na more || Miljenkova žena
|-
| 2004. || Heimkehr || Anica
|-
| 2004. || Slučajna suputnica || Vanjina mama
|-
| 2006 - 2007. || Bitange i princeze || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 2010.-te
|-
| 2011. || Larin izbor || Kika
|}

Spoljašnje veze 
 

Рођени 1948.
Југословенски глумци
Хрватске глумице
Вараждинци
Биографије живих особа